Гран-при Бразилии 1975 года — второй этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1975 года. Автогонки прошли 26 января 1975 года на трассе Интерлагос.

Команда «Парнелли» на этом этапе отказалась от использования шин «Файрстоун» и перешла на «Гудьир», использовавшийся к тому времени всеми остальными участниками чемпионата. Квалификацию, как и на прошлом этапе, завоевал Жан-Пьер Жарье. На старте его обошёл прорвавшийся с третьего места Карлос Ройтеман, в то время как Карлус Пасе вышел с шестого на третье место. На пятом круге Жарье вышел вперёд, а аргентинец, испытывавший проблемы с шинами, на 14 круге уступил второе место Паче. На 32 круге Жарье сошёл с дистанции из-за проблем с подачей топлива, что открыло Карлусу Пасе дорогу к первой и единственной в карьере победе.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-4 Карлос Ройтеман

5-32 Жан-Пьер Жарье

33-40 Карлус Пасе

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Бразилии